Lawine steht für:
 Lawine, Masse von Schnee, Eis oder Schlamm, die sich von einem Hang ablöst
 Lawine (Heraldik), Darstellung einer Lawine als gemeine Figur
 Unternehmen Lawine, versuchte Offensive Österreich-Ungarns in Italien im Jahr 1918

Die Lawine steht für:
 Die Lawine, österreichischer Stummfilm aus dem Jahr 1923